Arik – diminutivo ebraico del nome proprio di persona Ariele
Arik – vulcano della Kamčatka